Het Nederlands kampioenschap dammen 2007 werd van woensdag 28 maart tot en met vrijdag 6 april 2007 (met 2 rondes op op 31 maart en 2 en 4 april) in het gebouw van Stayokay in Soest gespeeld. 
Nederlands kampioen werd (voor de 5e keer) Kees Thijssen met 17 punten uit 13 partijen en 2 punten voorsprong op zijn naaste achtervolgers Auke Scholma, Jeroen van den Akker en Alexander Baljakin.

Diverse informatie
 Bij gelijk eindigen werd de klassering voor het eerst bepaald naar het aantal overwinningen en als dat gelijk was naar het plusremisesaldo. 
 Thijssen behaalde zijn 5e titel op rij, waarmee hij Reinier Cornelis Keller evenaarde. 
 Jeroen van den Akker deelde na 8 ronden met 11 punten de 1e plaats met Kees Thijssen maar moest door een nederlaag in de 9e ronde tegen Gérard Jansen afhaken in de titelrace.

Scoretabel

Externe links
 Officiële toernooisite 
 Halve finale groep A Halve finale groep B Halve finale groep C Halve finale groep D
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 2007
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen